Отруб — назва окремих населених пунктів у Росії.

 Отруб — хутір, Бєлгородська область, Борисовський район
 Отруб — присілок, Владимирська область, Ковровський район

Див. також 
 Відруб